Oleandrar (Nerium) är ett släkte av oleanderväxter. Oleandrar ingår i familjen oleanderväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Oleanderväxter

en:Nerium